Andrzej Krotoski (zm. 1555) – wojewoda inowrocławski i brzeskokujawski, kasztelan kowalski i inowrocławski
 Andrzej Krotoski (zm. 1621) – kasztelan kaliski